Strimesius ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Samuel Strimesius (1684–1744), deutscher Rhetoriker und Historiker.
 Samuel Strimesius (1648–1730), deutscher Physiker und reformierter Theologe